Трафорд има више значења:
 Трафорд (Енглеска)
 Трафорд (Алабама)
 Трафорд (Пенсилванија)